Ilia Konovalov (1998), joueur de hockey sur glace russe ;
 Ilia Konovalov (1971), athlète russe spécialiste du lancer de marteau